Moby Dick, roman Hermana Melvillea, objavljen 1851.
 Moby Dick, srpski pop-dance sastav